«Зидж Елхани», «Елхани зидж» () араб. и перс. — астрономическая таблица, справочник) — астрономический труд Средневековья. Составлен учёными Марагинской обсерватории, организованной Насир ад-Дином Туси в XIII в. на северо-западе Ирана в области Азербайджан. В «Зидж Елхани» приведён каталог ярких звёзд, географические координаты 279 населённых пунктов, а также таблицы синусов и косинусов.

См. также 
 Зидж
 Астрономия исламского Средневековья

Литература 
 
 Мамедбейл и Г. Д., Основатель Марагинской обсерватории Мухаммед Насирэддин Туси, Баку, 1961.

Исламская астрономия